Ива́н Попо́в:
  (1865—1966) — болгарский актёр, режиссёр, историк театра, народный артист НРБ.
 Попов, Иван Александрович (1960—2013) — художник-график, иллюстратор, кинорежиссёр, киносценарист.
 Попов, Иван Анисимович (1912—2001) — Герой Советского Союза.
 
 Попов, Иван Владимирович (род. 1990) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Попов, Иван Данилович (1864—1920) — генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.
 Попов, Иван Ефимович (1895—19??) — советский военачальник, полковник, комдив.
 
 Попов, Иван Кондратьевич (1898—1972) — советский начальник Ленинградского военно-политическое училища имени Ф. Энгельса.
 Попов, Иван Максимович (1758—1821) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Попов, Иван Михайлович (1914—1990) — Герой Советского Союза.
 Попов, Иван Михайлович — сотник, предводитель дворянства Области Войска Донского.
 Попов, Иван Николаевич (1878 — после 1912) — крестьянин, депутат III Государственной думы (1907—1912).
 
 
 Попов, Иван Семёнович (1888—1964) — советский зоотехник, академик ВАСХНИЛ.
 
 Попов, Иван Тимофеевич (1899—?) — советский государственный и политический деятель.